Несмелов — русская фамилия; имеет женскую форму Несмелова. Известные носители:

 Несмелов, Арсений (1889—1945) — русский поэт, прозаик и журналист.
 Несмелов, Виктор Иванович (1863—1937) — русский философ и богослов, профессор.
 Несмелов, Виталий Николаевич (1894—1946) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Несмелов, Григорий Наумович (1890—1952) — русский советский актёр и режиссёр. Заслуженный артист РСФСР.
 Несмелова, Римма Валентиновна (1923—2010) — российская театральная актриса, заслуженная артистка РСФСР.